Cervera del Maestre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cervera del Maestre (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Cervera del Maestre (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar